Wells Fargo steht für:

Unternehmen:
 Wells Fargo, US-amerikanischer Bank- und Finanzdienstleister

Filme und Fernsehserien: 
 Wells Fargo, Originaltitel von Frisco-Express, US-amerikanischer Film von Frank Lloyd (1937)
 Wells Fargo Days, US-amerikanischer Kurzfilm von Mack V. Wright (1944) 
 Wells Fargo Gunmaster, US-amerikanischer Film von  Philip Ford (1951) 
 Wells Fargo (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1957 bis 1962) 

Siehe auch:
 Wells Fargo Arena
 Wells Fargo Center
 Wells Fargo Plaza
 Wells Fargo Tower